Bagnato ist der Familienname folgender Personen:

 Bruna Bagnato (* 1959), italienische Politikwissenschaftlerin 

 Johann Caspar Bagnato (1696–1757), deutscher Baumeister